Lingtou (kinesiska: 岭头, 岭头乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 13 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är .

Runt Lingtou är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuzhou,  km söder om Lingtou. I omgivningarna runt Lingtou växer i huvudsak blandskog. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina